Натуральне число 979
 979 рік до нашої ери
 979 рік нашої ери